Asselineau ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Asselineau (1820–1874) französischer Schriftsteller
 François Asselineau (* 1957), französischer Politiker